Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Fort Lauderdale 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Judy Tegart Dalton che hanno battuto in finale Nancy Gunter e Virginia Wade 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Judy Tegart Dalton (Campionesse)

 Nancy Gunter /  Virginia Wade (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Fort Lauderdale 1972